Переломный момент:

 Переломный момент — американский фильм-нуар 1950 года.
 Переломный момент — британская докудрама 2015 года.
 Переломный момент — международный бестселлер канадского журналиста и поп-социолога Малкольма Гладуэлла.